Квадратный корень из числа 5 — положительное действительное число, которое при умножении само на себя даёт . Это иррациональное и алгебраическое число.

Округлённое значение 2.236 является правильным с точностью до 0,01 %. Компьютерная вычисленная точность составляет не менее 1 000 000 знаков.

Может быть выражено в виде непрерывной дроби [2; 4, 4, 4, 4, 4, 4, …], последовательно это дроби:
 

Через бесконечный вложенный радикал:

Вавилонский метод 
Вычисление корня из , начиная с , где :

Золотое сечение 

Золотое сечение  — среднее арифметическое  и корня из 5.
() алгебраически можно выразить так:

 

 

 

Числа Фибоначчи могут быть выражены через корень из 5 так:
 

Отношение √5 к  и наоборот дают интересные зависимости непрерывных дробей с числами Фибоначчи и числами Люка:

Алгебра 
Кольцо  содержит числа вида , где a и b целые числа и  — мнимое число. Это кольцо является примером области целостности, не являющейся факториальным кольцом.

Число 6 представляется в данном кольце двумя способами:

 

Поле  — абелево расширение рациональных чисел.

Теорема Кронекера — Вебера утверждает, что корень из 5 можно выразить линейной комбинацией корней из единицы:

Тождества Рамануджана 
Корень из 5 появляется во множестве тождеств Рамануджана с непрерывными дробями.

Например, случай непрерывных дробей Роджерса-Рамануджана:

Доказательство иррациональности 
Докажем, что число  — иррациональное число. Докажем от противного. Допустим, что число  можно представить в виде несократимой дроби , где  — целое число, а  — натуральное:

 делится на , значит,  тоже делится на ; следовательно,  делится на , а значит,  и  делится на . То есть, дробь можно сократить, а это противоречит изначальному утверждению. Значит, исходное утверждение было неверным, и  — иррациональное число.

См. также 
 Квадратный корень из 2
 Квадратный корень из 3

Примечания

Ссылки 
 Proof that square root of 5 is irrational
 Theodorus' Constant  at MathWorld

Алгебраические числа
Математические константы
Иррациональные числа